

Жуковська сільська рада — сільське поселення, Козульський район, Красноярський край
 Жуковська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан